Miejscowości w USA:
 Grand Pass – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Saline
Gminy w USA:
 Grand Pass (ang. Grand Pass Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Saline